Корно може да се односи на:

 Корно (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Корно (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Корно (Бероун), насељено место у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република
 Корно (Кунео)
 Корно (Торино)
 Корно (Верона)